Kakamega – miejscowość w Kenii
 Kakamega – rodzaj ptaków; jedynym przedstawicielem jest górodrozd szaroboczny (Kakamega poliothorax)